Besuki kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Besuki, Situbondo, ort, Jawa Timur, 
 Kecamatan Besuki, distrikt, Jawa Timur
 Besuki, Wonosobo, by, 
 Besuki, Banyumas, by, 
 Besuki, Ponorogo, by, 
 Besuki, Sidoarjo, by, 
 Besuki, Blitar, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar